Итапаси ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Центр штата Гойас. Входит в экономико-статистический  микрорегион Серис. Население составляет 14 876 человек на 2006 год. Занимает площадь 956,126 км². Плотность населения — 15,6 чел./км².

Праздник города — 11 августа.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 76.198.263,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.275,79 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,724 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс